ANY steht für:

 Anthony Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen in Anthony (Kansas)
 Athabasca Northern Railway, Eisenbahngesellschaft in Alberta, Kanada

Any ist der Familienname folgender Personen:
 Ange Mikael Fabrice Any (* 1995), ivorischer Fußballspieler

any steht für:
 Anyin (Sprache) (ISO-639-3-Code)

Abkürzung